Outbreak ist:
 Outbreak (schwedische Band), schwedische Hardcore-Band 
 Outbreak (US-amerikanische Band), US-amerikanische Hardcore-Punk-Band 
 Outbreak (Zeitschrift), Gefangenenzeitung der Gefangenen-Gewerkschaft/Bundesweite Organisation 

Outbreak ist der Titel folgender Filme:
 Outbreak – Lautlose Killer, US-amerikanischen Action-Thriller von Wolfgang Petersen (1995)
 The Outbreak, US-amerikanischer Zombiefilm von Rod Blackhurst (2016)

Siehe auch:
 Codename: Outbreak, ukrainischer Taktik-Shooter (2001)